Das Kürzel RK steht für:

 Regelkommunikation
 „RK“  oder „rk“ als Konfessionsmerkmal für römisch-katholisch im Rahmen des Kirchensteuereinzugs durch den Staat, siehe Römisch-katholische Kirche 
 Air Afrique, ehemalige Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Karlsruhe Hauptbahnhof, Kürzel der Betriebsstelle nach DS 100
 Korea nach dem ICAO-Code
 Rotes Kreuz
 Runge-Kutta-Verfahren, in der numerischen Mathematik
 Radiäre Keratomie, siehe auch Keratomie
 Relient K, US-amerikanische Popband
 Flugzeuge der RK-Serie
 Reservistenkameradschaft
 Revolutionäre Kommunisten
 Revolutionärer Kampf
 Rechts- und Konsularwesen
 Radikaler Konstruktivismus
 Religion-Katholisch, einen Zweig des Religionsunterrichts, im Gegensatz etwa zu RE für Religion-Evangelisch. 
 Rheinische Kunststätten
 Rukometni Klub (Serbokroatisch), Deutsch: "Handballverein" im Namen zahlreicher Vereine, Beispiele:
 RK Zagreb RK Prvo plinarsko Drustvo Zagreb
 RK Roter Stern Belgrad, RK Crvena Zvezda
Die Abkürzung ist in Deutschland und in Österreich gebräuchlich.
 Republik Kasachstan
 Republik Korea andere Bezeichnung für Südkorea
 Rhönklub
 RK-Reaktor, einen sowjetischen Kernreaktortyp
 Rüstkosten, Kosten die durch Umrüsten einer Maschine zustande kommen

RK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Reading
 Norwegen: Stavanger in der Provinz Rogaland
 Polen: kreisfreie Stadt Krosno
 Slowakei: Okres Ružomberok
 Tschechien: Okres Rychnov nad Kněžnou, deutsch: Reichenau an der Knieschna (auslaufend)
 Ungarn: einspurige Fahrzeuge der Polizei, siehe Einspurig #Einspurige Fahrzeuge

Die Abkürzung rk bzw. r.-k. steht für:

 römisch-katholisch, siehe Römisch-katholische Kirche
 Relevanzkriterien des deutschsprachigen Wikipedia Wikipedia:Rk

RK